Габриел Фернандес Аренас (на испански: Gabriel Fernández Arenas;), известен още като Габи, е бивш испански футболист, играл като дефанзивен полузащитник.

Клубна кариера

Реал Сарагоса 
В началото на февруари 2007, Габи се присъедини към Реал Сарагоса за 9 милиона евро, като се съгласи на четиригодишен договор, който влиза в сила от юли. На 1 юли той официално стана играч на Сарагоса, а на 25 август дебютира за клуба в първия тур на Примера дивисион и почти веднага стана редовен играч в титулярния състав,но арагонците изпаднаха от лигата.

През следващия сезон Габи вкара 4 гола в 35 мача и помогна на отбора да се завърне в Ла Лига. През сезон 2009/10 отборът завърши на 14-о място, а Габи стана капитан на отбора.

Сезон 2010/11 се оказа най–резултатния за Габи: той отбеляза 11 попадения, шест от които от дузпи.На 12 март 2011 г. Габи отбеляза дубъл (и двата гола от дузпа) при домакинска победа с 4:0 срещу Валенсия.На 30 април той реализира дузпа при победа с 3 – 2 при гостуването на Реал Мадрид и в последния мач от сезона вкара два гола от открита игра при победа с 2 – 1 срещу Леванте, която осигури на отбора оставяне в елита.Габи изигра 36 мача в първенството на Испания, като пропусна два кръга поради дисквалификация, а Сарагоса, както и в предишния сезон, зае 14-то място.

Завръщане в Атлетико Мадрид 
На 1 юли 2011 г. Габи се завърна в Атлетико Мадрид за сумата от около 3 милиона евро.Още на 28 юли той проведе официален мач за „дюшекчиите“, играейки в квалификационния кръг на Лига Европа срещу норвежкия Стрьомсгодсе. Габи отбеляза първия си гол, след завръщането си на 4 декември при домакинска победа с 3:1 срещу Райо Валекано (14-и кръг на испанското първенство), като в същия мач си отбеляза и автогол.В Лига Европа 2011/12 Габи изигра 17 мача, участва и в двата полуфинала срещу Валенсия и във финалния мач с Атлетик Билбао, където заедно с Марио Суарес успешно се противопостави на креативните баски халфове.Атлетико спечели с 3:0, а Габи спечели първия трофей в кариерата си. А мадридчани завършиха на 5 място в Ла Лига.

През лятото на 2012 г., след напускането на капитана на Атлетико Антонио Лопес, както и на Луис Переа и Алваро Домингес (втори и трети капитан), старши треньора Диего Симеоне избра Габи за капитан на отбора. Един от първите мачове за Габи като капитан беше мачът за Суперкупата на УЕФА, в който Атлетико Мадрид победи Челси с 4:1. През сезон 2012/13, както и в предишния, Габи остана един от основните играчи в халфовата линия на своя клуб и изигра 46 мача във всички турнири.

Статистика

Източници 

Футболисти на Атлетико Мадрид
Испански футболисти
Футболисти на Реал Сарагоса
Родени в Мадрид